Гольмайо () — многозначный термин.

Топоним 
 Гольмайо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Фамилия 
 Гольмайо, Мануэль (1883—1973) — кубинский и испанский шахматист. Многократный чемпион Испании. Младший брат Сельсо Гольмайо-младшего.
 Гольмайо, Сельсо (1820 — 1898) — испанский и кубинский шахматист. Чемпион Кубы (1862). Отец шахматистов Сельсо Гольмайо-младшего и Мануэля Гольмайо.
 Гольмайо, Сельсо (младший) (1879 — 1924) — кубинский и испанский шахматист. Чемпион Кубы (1897). Старший брат Мануэля Гольмайо.